Fioriture peut désigner :

Illusionnisme 
 Fioriture, mouvement esthétique qui n'est pas indispensable à l'exécution d'un tour, mais le rend plus plaisant pour le spectateur.

Cinéma 

 Fioritures, un film français réalisé par Abel Gance, sorti en 1916 ;
 Fioritures, un film russe réalisé par Levan Gabriadze, sorti en 2010 ;

Opéra 

Vocabulaire de l'opéra